Igrzyska Luzofonii 2009 – 2. edycja Igrzysk Luzofonii (igrzysk krajów portugalskojęzycznych), które odbyły się w dniach 11 - 19 lipca 2009 w stolicy Portugalii - Lizbonie. Główną areną zmagań był obiekt Pavilhão Atlântico. Zawodnicy startowali w 67 konkurencjach (w 10 dyscyplinach sportowych) i jednej dyscyplinie demonstracyjnej. Na igrzyska przybyło 1300 sportowców z 12 państw. Tabelę medalową wygrała reprezentacja Brazylii.

Uczestnicy 
 (170 sportowców)

 (20 sportowców)

Kalendarz, dyscypliny i wyniki

Obiekty sportowe

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , [dostęp: 2017-03-15].
  (fr.), lusitanie.fr, [dostęp: 2017-03-15].
 , (port.) [dostęp: 2017-03-15].